Mail («почта»):

 Electronic mail (электронная почта) — технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений («писем») по распределённой (в том числе глобальной) компьютерной сети.
 mail (программа) — почтовый клиент для unix-подобных операционных систем, работающий в консольном режиме.
 Apple Mail — почтовый клиент от Apple. Входит в стандартную поставку Mac OS X.
 Mail.Ru — коммуникационный портал российского интернета.

ки